Inner Visions (kršćanski rock sastav)
Inner Visions (reggae sastav)
Innervisions
Innervision
Innervision Records